Peltogaster är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Martin Heinrich Rathke 1842. Peltogaster ingår i familjen Peltogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rotfotingar
Peltogaster